Ullibarri ou Ullíbarri est un toponyme d'origine étymologique basque. 

Ullibarri est composé de ulli (ville) et barri (nouvelle) et qui signifie « nouvelle ville ».  est une variante basque.

Toponyme

Alava 
 Ullibarri-Arrazua, village faisant partie de la municipalité de Vitoria-Gasteiz ;
 Ullíbarri-Gamboa, village de la municipalité d'Arrazua-Ubarrundia ;
 Ullibarri-Viña, village appartenant à la municipalité de Vitoria-Gasteiz ;
 Ullíbarri-Arana, village appartenant à la municipalité d'Harana ;
 Ullibarri-Jauregi, village appartenant à la municipalité de San Millán ;
 Ullibarri de los Olleros, village appartenant à la municipalité de Vitoria-Gasteiz.

Voir aussi 
 
 

Toponymie basque